Lungești se poate referi la:

Localități din România:
Lungești, Buzău
Lungești, Cluj
Lungești, Galați
Lungești, Vâlcea, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Lunga (dezambiguizare)
 Lungani (dezambiguizare)